HMS Bacchante je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bacchante (1901) 
 HMS Bacchante (F69)

Bacchante